Toponímia:
 Wade (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Wade (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA).
 Wade (Mississipí), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Wade (Califòrnia) 
 Biografies:
 Abdoulaye Wade (Kébémer, 1926), polític senegalès
 Dwyane Wade (Chicago, Illinois, 1982), jugador de bàsquet de l'NBA 
 Jeremy Wade (1956), presentador britànic de televisió i autor de llibres sobre pesca 
 John Francis Wade (1711 - 1786), compositor anglès a qui s'atribueix l'autoria de l'himne nadalenc Adeste fideles 
 Joseph A Wade (Dublín, 1796 - Londres, 1845), director d'orquestra i compositor irlandès
 William Wade Hinshaw (Hardin, Iowa, 1867 - 1947), cantant i professor estatunidenc
 Wade Barrett (Preston, Lancashire, 1980), lluitador de lluita lliure britànic
 Wade Hampton, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Miscel·lània:
 Regla de Wade
 Wade-Giles, mètode de transcripció a l'alfabet llatí del xinès mandarí